Amberd kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Amberd, fästning (fornlämning), 
 Amberd (vattendrag), 
 Amberd (ort), Aragatsotn, 

Robotskapade Armenienförgreningar